Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van augustus 2021 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 20 augustus 2021.

Vrouwen 08